Джеймс Ку́пар (; 3 марта 1869 — 1953), более известный как Джи́мми Ку́пар () — шотландский футболист, нападающий.

Футбольная карьера 
Родился 3 марта 1869 года в Данди. Выступал за «». В 1892 году перешёл в английский клуб «Ньютон Хит», который только что вступил в состав Футбольной лиги. Стал автором первого гола «Ньютон Хит» (позднее известного как «Манчестер Юнайтед») в Футбольной лиге: это произошло 3 сентября 1892 года в матче против «Блэкберн Роверс». Всего в сезоне 1892/93 провёл за «Ньютон Хит» 23 матча и забил 6 голов. По окончании сезона покинул «язычников» и перешёл в шотландский клуб «Сент-Джонстон». Впоследствии выступал также за английские клубы «», «Лутон Таун» и «Суиндон Таун». За «Суиндон» выступал 2 сезона c 1898 по 1900 год, сыграв в общей сложности 69 матчей и забив 14 голов. В сентябре 1901 года вернулся в «Ньютон Хит» и провёл в составе клуба сезон 1901/02, в течение которого провёл 11 матчей и забил 4 гола.

Также играл за клуб «Линфилд».

Умер в январе 1953 года.

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на сайте MUFCInfo.com 

Футболисты Шотландии
Игроки ФК «Сент-Джонстон»
Игроки ФК «Манчестер Юнайтед»
Игроки ФК «Лутон Таун»
Игроки ФК «Ротерем Таун»
Игроки ФК «Суиндон Таун»
Игроки ФК «Линфилд»